Xinbang är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Shanghai, i den östra delen av landet, omkring 50 kilometer sydväst om den centrala stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xinbang är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhujing,  km öster om Xinbang. Trakten runt Xinbang består till största delen av jordbruksmark. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Shanghai

WP:Projekt Kina